Радчу́к — українське прізвище, утворене від давньоукраїнського особового імені слов'янського походження Радослав/Радислав, також Радомил/Радимир (зменшені форми — Рад, Радко, Радим, Радило).

Носії 
 Радчук Віталій Дмитрович — український мовознавець, перекладач, публіцист.
 Радчук Дмитро Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Радчук Микола Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Радчук Ольга Василівна (* 1970) — українська акторка кіно та дубляжу, радіоведуча.
 Радчук Федір Іванович (1902—1986) — український актор характерного плану.
 Радчук Юрій Леонідович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки